Zambrana kan syfta på:

Spanien 

 Zambrana (kommun), Baskien, Araba / Álava, 
 Zambrana (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava,